Zryd ist der Familienname folgender Personen:

 Annerösli Zryd (* 1949), Schweizer Skirennläuferin
 Miro Zryd (* 1994), Schweizer Eishockeyspieler